Ньонг:
 Ньонг (народ) — народ, проживающий в Южной Азии.
 Ньонг (язык) — язык, относящийся к группе тай-кадайских языков.
 Ньонг (река) — река в Центральной Африке, протекает в южной части Камеруна, по территории регионов Прибрежный, Центральный, Южный и Восточный.
 Ньонг и Келле — департамент в Центральном регионе Камеруна.
 Ньонг и Соо — департамент в Центральном регионе Камеруна.
 Ньонг и Мфуму — департамент в Центральном регионе Камеруна.
 О-Ньонг — департамент в Восточном регионе Камеруна.
 Лихорадка О’Ньонг-Ньонг — острая инфекционная болезнь из группы тропических комариных лихорадок, вызываемая одноимённым арбовирусом антигенной группы А; характеризуется лихорадкой, интоксикацией, сильными суставными болями, зудящей кожной сыпью и лимфаденитами; эндемична для ряда стран Восточной Африки.

См. также 
 Ньон